Queréndaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Queréndaro, Zinapécuaro, ort, 
 Queréndaro (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Queréndaro, Los Reyes, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar